HCP est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :
 Hitachi Content Platform, une solution logicielle et matérielle dédiée à l'archivage électronique et au Cloud Storage, conçue et développée par la société Hitachi Data Systems ;
 Haut-commissaire au plan, en France ;
 Haut-commissariat au Plan, l'institution marocaine des statistiques ;
 High card points, une technique d'évaluation des mains au bridge.